Руска премиер лига 2012/13 е 21-вият сезон на Руското футболно първенство. Това е първият сезон по системата есен-пролет, изключвайки предходния 2011/12. За първи път от 7 години шампион става отбор от Москва. Това е ЦСКА.

Отбори

Регламент 
Шампионатът е разделен на 2 полусезона, в които се изиграват общо 30 мача, всеки срещу всеки на разменено гостуване. След броя точки, вторият по важност показател е броят победи. Така ЦСКА (Москва) си осигурява титлата кръг преди края поради по-голям брой победи в сравнение с втория Зенит. Шампионът се класира за груповата фаза на Шампионската лига, а вторият участва в плейофа на най-авторитетния клубен турнир. Третият, четвъртият, петият и носителят на Купата на Русия играят в Лига Европа. Последните 2 отбор изпадат, а 13-ия и 14-ия играят плейофи с третия и четвъртият отбор от ФНЛ.

Класиране

Плейофи

Първи мачове

Реванши

Голмайстори

Източници 

2012/13